Шамарда́н () — деревня в Юкаменском районе Удмуртии на реке Лема, административный центр Шамардановского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 157 м над уровнем моря.

Улицы:
 Верхняя
 Набережная
 Песочная
 Поселковая
 Центральная
 Южный переулок

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 225 человек (2007). В деревне действует начальная школа. Основная часть населения — бесермяне.

Примечания 

Населённые пункты Юкаменского района